A 2004–2005-ös magyar labdarúgó-bajnokság élvonalának létszáma ismét 16 csapatra nőtt.

A mezőny összetételét az előző szezon végeredménye mellett nagyban alakították adminisztratív eszközökkel is. A Haladás csapata ugyan osztályozón kiharcolta a bent maradást, de csapatot működtető Lombard FC áttette székhelyét Pápára, így a másodosztályban 8. helyezett pápai csapat indulhatott az első osztályban, a Szombathelyi Haladás pedig a Pápa jogán a másodosztályba került. A Diósgyőri VTK csapata nem kapta meg az induláshoz szükséges klublicencet,  így a Nyíregyháza Spartacus FC az egyenes ági feljutásról való lemaradás, majd a Haladás elleni osztályozó elvesztése ellenére mégis az élvonalba kerülhetett. Azonban Miskolc sem maradt csapat nélkül, a Balaton FC jogutódjaként létrejött a DVTK-BFC.

A Debreceni VSC történetének első bajnoki címét nyerte meg. Kiesett a Nyíregyháza Spartacus FC és a Előre FC Békéscsaba, feljutott a FC Tatabánya és a Rákospalotai EAC.

A végeredmény 

 1: 1 pont levonva
 2: 3 pont levonva
 3: 15 pont levonva

A bajnok Debreceni VSC játékosai:
Csernyánszki Norbert (29/0), Sandro Tomić (2/0), kapusok,
Andorka Péter (1), Bernáth Csaba (13/0), Igor Bogdanović (30/15), Böőr Zoltán (12/2), Dombi Tibor (27/3), Dzsudzsák Balázs (2/0), Éger László (29/5), Ronald Habi (18/0), Halmosi Péter (28/12), Hegedűs Gyula (12/0), Kerekes Zsombor (26/12), Kiss Zoltán (18/1), Miloš Kolaković (6/0), Komlósi Ádám (28/0), László András (11/0), Leonardo Ferreira (6/0), Madar Csaba (23/2), Nikolov Balázs (26/0), Sándor Tamás (27/8), Sitku Illés (12/1), Szatmári Csaba (18/1), Virág Béla (9/1)

Vezetőedző: Szentes Lázár, Supka Attila

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 IFFHS
 Nemzeti sport
 Sporthiradó. hu

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1